68. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 9–10 lutego 1974 roku w RFN, w Inzell. Zawodnicy startowali na naturalnym torze na Stadionie im. Ludwiga Schwabla. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Złoto wywalczył Norweg Sten Stensen. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 10 000 m awansowała tylko najlepsza 16-tka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 34 łyżwiarzy z 18 krajów. Sklasyfikowanych zostało 33.

Wyniki 
 DNS – nie wystartował, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1974 w sportach zimowych
1974 w Niemczech
Łyżwiarstwo szybkie w Niemczech
Sport w Inzell